Scheidt ist Ortsname von:

 Scheidt (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Scheidt (Saarbrücken), Stadtteil der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken 
 Scheidt (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Scheidt (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 einem ehemaligen Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen (Stammsitz der Herren von Scheidt)
 Scheidt (Wuppertal), Ortslage von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Scheidt (Erkelenz), Weiler im Stadtgebiet von Erkelenz im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Scheidt (Leichlingen), Hofschaft

Scheidt ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Scheidt (1854–1933), deutschamerikanischer Brauer

 Alissa Scheidt (* 1999), deutsche Eiskunstläuferin
 Balthasar Scheidt (1614–1670), deutscher Hebraist und Hochschullehrer
 Carl Eduard Scheidt (* 1954), deutscher Mediziner und Psychiater
 Caspar Scheidt (um 1520–1565), deutscher Dichter, wahrscheinlich französischer Herkunft
 Christian Ludwig Scheidt (1709–1761), deutscher Rechtswissenschaftler und Kirchenlieddichter sowie Bibliothekar
 Curt Fridolin Oskar Scheidt, Zahnarzt und Hochschullehrer
 Edward Scheidt (* 1939), ehemaliger Direktor des Central Intelligence Agency (CIA) Cryptographic Center
 Georg Scheidt (1865–1943), deutscher Vizeadmiral
 Gintarė Scheidt (* 1982), litauische Seglerin
 Gustav Adolf Scheidt (1827–1908), Unternehmer, Stifter und Ehrenbürger der Stadt Ronsdorf
 Hans-Wilhelm Scheidt (1907–?), deutscher Nationalsozialist
 Herbert J. Scheidt (* 1951), deutsch-schweizerischer Bankmanager
 Hilde Scheidt (* 1950), Kommunalpolitikerin und Bürgermeisterin der Stadt Aachen
 Holger Scheidt (* 1979), deutscher Jazzmusiker

 Johannes Scheidt (1737–1824), deutscher Bauer, Bürgermeister und Politiker
 Julius Erhard Scheidt, Textilfabrikant in Kettwig
 Julius vom Scheidt (1877–1948), deutscher Opernsänger (Bariton) und Gesangslehrer

 Maurus vom Scheidt (* 1973), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Maximilian Scheidt (* 1988), deutscher Schauspieler
 Peter von Scheidt genannt Weschpfennig (um 1531–1593), Abt des Klosters Springiersbach
 Paula Scheidt (* 1982), deutsch-schweizerische Journalistin
 Rafael Scheidt (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Robert Scheidt (* 1973), brasilianischer Segler
 Samuel Scheidt (1587–1654), deutscher Organist und Komponist
 Selma vom Scheidt (1874–1959), deutsche Sängerin (Sopran) und Gesangslehrerin
 Walter Scheidt (1895–1976), deutscher Eugeniker und Anthropologe, Professor am Anthropologischen Institut der Universität Hamburg
 Werner vom Scheidt (1894–1984), deutscher Maler und Grafiker
 Wilhelm von Scheid genannt Weschpfennig (um 1535–1611), Hofpfalzgraf und Amtmann des Amtes Solingen und Burg sowie des Amtes Beyenburg

Weiteres:
 Herren von Scheidt genannt Weschpfennig, deutsches Adelsgeschlecht
 Naturschutzgebiet Scheidt, Bestwig
 Scheidt & Bachmann, deutsches Systemtechnikunternehmen mit Sitz in Mönchengladbach

Siehe auch:
 Schaidt
 Scheid, Scheit, Scheytt
 Sender Scheidt